Giochi proibiti – film del 1952 di René Clément
 Giochi proibiti – brano musicale d'autore ignoto dallo stesso film
 Jeux Interdits - album discografico dei Partenaire Particulier